

Toponymie 
 Barham (Australie) est un village en Australie.
 Barham, village du district de Canterbury en Angleterre.
 Barham (Suffolk), Angleterre

Patronymie 
 Mark Barham (1962- ) est un footballeur anglais.

Divers 
Plusieurs navires de la Royal Navy ont porté le nom de .